|enemigos          = 
|aliados           = 
|afiliaciones      = 
|familia           = 
|conexiones        = 
|cónyuge           = 
|pareja            = 
|padres            = 
|hijos             = 
|familiares        = 
|estatus           = Vivo
|imdb_id           = 
}}

 es un personaje ficticio Estadounidense de la franquicia de videojuegos del género de lucha , desarrollado por Namco. Junto con Alisa ,Zafina, Leo y Miguel Caballero Rojo, es introducido en Tekken 6 para aparecer posteriormente en Tekken 6: Bloodline Rebellion, Tekken 3D: PE, Street Fighter X Tekken y TTT2.

Estilo de lucha 
Su estilo de lucha es el kárate mixto y sus movimientos incorporan tanto golpes como técnicas de lucha en el suelo. Sus movimientos fluidos y extraños dan una capacidad de ataque impresionante, haciéndolo un personaje tanto para novatos como para expertos.

Historia

Tekken 6 
Desde muy joven, Bob había sido un prodigio de las artes marciales. Su estilo de lucha se basaba en el karate freestyle.

Como luchador, Bob era muy popular entre el público por su carisma y su atractivo físico. Bob tenía una gran técnica y velocidad, pero debido a que carecía de fuerza era incapaz de derrotar a oponentes más fuertes y pesados que él. Determinado a mejorar, Bob se alejó de los rings durante un tiempo para mejorar su físico. Cuando regresó, Bob había engordado notablemente, pero ahora no solo poseía velocidad, sino también la suficiente fuerza. Sin embargo, sus fanes no se tomaron muy bien su nueva «figura» y empezaron a mofarse de él; esto no amedrentó a Bob, que estaba muy orgulloso de haber conseguido su objetivo de aumentar su peso sin perder velocidad.

Cuando se anuncia el VI Torneo del Rey del Puño de Acero, Bob creyó que era el momento perfecto para poner a prueba sus nuevas habilidades.

Referencias

Enlaces externos 
 Opening de Tekken 6 y de Bob

Personajes de Tekken
Estadounidenses ficticios
Héroes de ficción